Schuler steht für:
 Schuler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schuler (Unternehmen), deutsches Maschinenbau-Unternehmen
 Schuler Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Schuler, auch Schulerberg, deutscher Name des Postăvarul, Berg in Rumänien
 August Schuler Mönchmühle, Getreidemühle, siehe Mönchmühle Ravensburg

Siehe auch:
 Schuller
 Schüler
 Shuler